Azure (cor) — variante da cor azul
 Azure (heráldica) — cor usada em heráldica
 Azure (Montana) — cidade dos Estados Unidos da América
 Bentley Azure — automóvel da Bentley Motors
 Microsoft Azure — plataforma da Microsoft, baseada nos conceitos da computação em nuvem

Desambiguação